Дашаев — чеченская фамилия; имеет женскую форму Дашаева.
 Дашаев, Аслан Абдусалаевич (род. 1989) — российский футболист.
 Дашаев, Беслан — российский спортсмен, кудо.
 Дашаев, Умалат Якубович (1956—1994) — военачальник ЧРИ, активный участник абхазской и первой чеченской войн.